BMW Open 2022, właśc. BMW Open by American Express 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu BMW Open rozgrywany w dniach 25 kwietnia–1 maja 2022 roku w Monachium na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 597 900 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Niemczech